Marseillais est le gentilé des habitants de Marseille,
 Le Marseillais est une région naturelle de France située autour de Marseille,
Parler marseillais, une forme locale du français parlé dans la région de Marseille.

Articles connexes
 Le Marseillois, renommé le Vengeur du Peuple, est un vaisseau de ligne de 74 canons en service dans la marine française entre 1766 et 1794, 
 
 Liste de personnes nées à Marseille